Василий Степанович Богданов (род. 10 апреля 1947 года в с. Большое Городище Шебекинского района Белгородской области) — учёный в области технологии производства строительных материалов, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой механического оборудования Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, Заслуженный изобретатель РСФСР, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

Биография 
Родился 10 апреля 1947 года в селе Большое Городище Шебекинского района Белгородской области.

В 1964 году окончил среднюю школу. Работал слесарем в тресте «Южэнерготермоизоляция» (г. Харьков), по комсомольской путевке на Змеевской и Славянской ГЭС.

С 1965 по 1970 год учился в Харьковском инженерно-строительном институте (ХИСИ) по специальности «Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций».

После окончания института получил направление на Белгородский цементный завод, работал механиком цеха.

С 1971 по 1973 год проходил службу в рядах Советской Армии в качестве заместителя командира роты.

В 1974 году поступил в аспирантуру ХИСИ, по окончании которой, с досрочной защитой кандидатской диссертации, был направлен в Белгородский технологический институт строительных материалов (БТИСМ, сегодня — БГТУ им. В. Г. Шухова).

В 1987 году назначен на должность заведующего кафедрой механического оборудования предприятий промышленности строительных материалов БТИСМ.

С 1988 по 2017 год работал в должности декана (директора) факультета (института) технологического оборудования и машиностроения БГТУ им. В. Г. Шухова.

Награды, премии, звания 
 почётное звание «Заслуженный изобретатель РСФСР» (1987)
 серебряная и бронзовая медали ВДНХ СССР (1982, 1984)
 почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2000)
 нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования РФ» (2002)
 лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года» (2004)
 орден М. Ломоносова (2007)
 почетная грамота губернатора Белгородской области (2007)
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» III (2011)
 почетная грамота Президента РФ (2018)

Профессиональная и научная деятельность 
В 1977 году В.С. Богданов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по теме: «Экспериментально-теоретические исследования параметров пневматического механизма регенерации ткани рукавных фильтров».

Докторская диссертация «Барабанные мельницы с поперечно-продольным движением  мелющих тел» была защищена в 1987 году.

Направление научной деятельности: совершенствование техники и технологии измельчения и классификации материалов.

Ученым разработаны шаровые барабанные мельницы с поперечно-продольным движением мелющих тел, которые широко используются в цементной промышленности России и за рубежом (Китае, Болгарии, Вьетнаме, Египте, Югославии). Их конструкция и технология процесса измельчения защищены 135 патентами СССР и Российской Федерации, а также 23 патентами в промышленно развитых странах: США, Германии, Франции, Англии, Италии, Испании, Индии, Китае и др. Использование мельниц при производстве цемента позволило снизить удельный расход энергии на 12%.

К числу наиболее значимых научных разработок также относят: технологические комплексы для получения пенобетонных стеновых материалов с повышенными теплоизоляционными свойствами; помольные комплексы на основе струйных противоточных мельниц, которые успешно используются для получения сверхтонких порошков с размером частиц менее 5 мкм.

В.С. Богданов – руководитель научной школы по совершенствованию техники и технологии измельчения строительных материалов. Является автором и соавтором 790 научных трудов, в том числе 32  монографий, учебников и учебных пособий, более 250 патентов.

Результаты научно-исследовательских работ представлены в докладах в научных и вузовских центрах Российской Федерации; на международных конференциях в Германии, Англии, Франции, Египте, Китае, Югославии, Украине, Беларуси.

В течение 25 лет возглавлял диссертационный совет на соискание учёной степени доктора технических наук по специальностям «Машины, агрегаты и процессы» и «Автоматизация и управление технологическими процессами и производством».

Под его руководством защищено 6 докторских и 60 кандидатских диссертаций.

Направление научно-методической деятельности: создание учебно-методических комплексов по подготовке инженеров-механиков, соответствующих современным требованиям рынка труда.

На базе кафедры механического оборудования БГТУ им. В.Г. Шухова по инициативе В.С. Богданова создана учебно-методическая комиссия, которая объединяет учёных родственных кафедр вузов России и СНГ, решает актуальные учебно-методические, научно-технические проблемы, связанные с совершенствованием высшего образования.

Основные научные и учебные издания 
 Богданов,  В. С., Богданов, Д. В., Семикопенко, И. А. Процессы в производстве строительных материалов: учебник / В. С. Богданов, Д. В. Богданов, И. А. Семикопенко. — 2-е  изд., стереотип. — Старый Оскол: ТНТ, 2018. — 436 с.
  Богданов, В. С. Оборудование технологических комплексов для производства строительных материалов и изделий: атлас схем: учебное пособие / В. С. Богданов, Г. Д. Федоров, С. И. Ханин, Н. Д. Балера. — Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2017.  — 104 с.
 Богданов, В. С. Гидроклассификатор сырьевого шлама: монография / В. С. Богданов, Ю. М. Фадин, Д. В. Богданов, К. К. Тетерин. — Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2016. — 120 с.
 Основы расчета машин и оборудования предприятий строительных материалов и изделий: учебник / В. С. Богданов, Р.Р. Шарапов, Ю. М. Фадин и др. — Старый Оскол: ТНТ, 2016. — 680с.
  Богданов, В. С. Дезинтергаторы (Конструкции. Теория. Эксперимент): монография / В. С. Богданов, И. А. Семикопенко, В. П. Воронов. — 2-е изд., испр. и доп. — Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2016. — 234 с.
 Вибровращательная мельница с продольно-поперечным движением мелющих тел: монография / А. Ю. Гаврунов, В. С. Богданов, Ю. М. Фадин. — Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2015. — 132 с.
 Богданов, В. С. Оптимизация мелющей загрузки барабанных мельниц: монография / В. С. Богданов, Ф.П. Потапов. — Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2012. — 104 с.
  Богданов, В. С.  Технологические комплексы и механическое оборудование предприятий строительной индустрии : учебник / В. С. Богданов, С. Б. Булгаков, А. С. Ильин. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010. — 623 с.
 Богданов, В. С.  Механическое оборудование специального назначения и технологические схемы производственных комплексов предприятий строительных материалов : атлас конструкций : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 270100 / В. С. Богданов, С. И. Ханин, Р. Р. Шарапов. — Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2009. — 231 с.
  Богданов, В. С. Основные процессы в производстве строительных материалов : учеб. для студентов, обучающихся по направлению 270101 / В. С. Богданов, А. С. Ильин, И. А. Семикопенко. — Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2008. — 551 с.
 Дипломное и курсовое проектирование механического оборудования и технологических комплексов предприятий строительных материалов, изделий и конструкций : учеб. пособие / под. ред. В. С. Богданова, А. С. Ильина. —  Москва : Изд-во АСВ, 2006. — 783 с.
 Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий : учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений, обучающихся по специальности 2508 — Пр-во тугоплав. и неметалл. и силикат. материалов и изделий / В. С. Севостьянов, В. С. Богданов, Н. Н. Дубинин, В. И. Уральский. — Москва : ИНФРА-М, 2005. — 431 с.
 Мельницы сверхтонкого измельчения : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям 171600, 653500 / В. С. Богданов [и др.] ; ред. В. С. Богданов. — Москва : Изд-во АСВ ; Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2004. — 94 с.
 Процессы помола и классификации в производстве цемента : учеб. пособие / ред. В. С. Богданов. — Москва : Изд-во АСВ ; Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2004. — 198 с.
 Богданов, В. С. Шаровые барабанные мельницы (с поперечно-продольным движением загрузки) : учеб. пособие / В. С. Богданов. — Белгород : БелГТАСМ, 2002. — 255 с.

Членство в академиях, диссертационных советах, редакционных коллегиях 
 академик Международной академии системных исследований
 член Академии проблем качества
 заместитель председателя диссертационного совета на соискание ученой степени доктора технических наук по специальностям «Машины, агрегаты и процессы» и «Автоматизация и управление технологическими процессами и производством»
 член редакционных коллегий журналов «Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова», «Цемент и его применение»

Художественное творчество 
Профессор В. С. Богданов является самобытным художник. Выставки его художественных работ неоднократно проходили в БГТУ им. В. Г. Шухова и Белгородском государственном центре народного творчества.

Примечания

Ссылки 
 У кафедры нет нетрудоустроенных выпускников. Презентация кафедры механического оборудования
 От ассистента до профессора. Газета «Смена»
 «Всё, что написано душой» профессора Богданова. БЕЗФОРМАТА
 В большом зале МВК состоялась персональная выставка художественных работ «Богом данный край» Богданова В.С.

Родившиеся в Белгородской области
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации
Преподаватели Белгородского государственного технологического университета
Доктора технических наук